Toon Aerts (Malle, 19 oktober 1993) is een Belgisch wielrenner gespecialiseerd in het veldrijden. Hij reed tot september 2022 voor Baloise - Trek Lions. Aerts werd in 2016 Europees kampioen in Pontchâteau en veroverde in 2019 de Belgische titel in Kruibeke.

Carrière

Jeugd 
Aerts werd in 2011 vijfde op het Belgisch kampioenschap bij de junioren. In 2013 behaalde hij enkele ereplaatsen in Hoogstraten, Zonhoven en Lebbeke. 

In 2014 werd hij tweede op het Belgisch kampioenschap bij de beloften. Ook in Zonhoven en Hoogstraten behaalde hij een tweede plek.

Profjaren 
Door zijn goede prestaties bij de beloften dwong Aerts een profcontract af bij Telenet-Fidea vanaf het veldritseizoen 2015-2016. Hij won de crossen in Bensheim en in Leuven en eindigde derde in de GP Sven Nys 2016. Op 30 oktober 2016 reed hij naar de Europese titel na een knappe solo. Zijn eerste klassementscross bij de profs won Aerts op 1 januari 2017 tijdens de GP Sven Nys. Op het Europees kampioenschap 2017 in Tábor werd hij derde. In het seizoen 2018-2019 won Aerts de Wereldbekers van Waterloo en Iowa. Daarnaast was hij ook de beste in Oudenaarde en Overijse. Begin 2019 werd hij Belgisch kampioen in Kruibeke.

In januari 2022 werd hij bij een dopingcontrole positief bevonden op het verboden middel Letrozole metabolite. Aerts protesteerde bij de UCI en ging in verdediging. De ploeg zette hem ondertussen op non-actief. Toen de UCI in september nog altijd geen uitspraak had gedaan, en de kwestie bleef hangen, werd het contract met Baloise - Trek Lions beëindigd. Aerts had aangegeven per 1 januari naar een andere ploeg over te willen stappen. In december 2022 werd bekend dat de UCI Aerts voor 2 jaar wil schorsen. De schorsing gaat met terugwerkende kracht van start en eindigt op 15 februari 2024.

Palmares

Wegwielrennen 

2017 - 1 zege
Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig
2019 - 0 zeges
Bergklassement Flèche du Sud
Bergklassement Ronde van Wallonië

Veldrijden 
Overwinningen

Resultatentabel

Ploegen 
 2014 –  Telenet-Fidea
 2015 –  Telenet-Fidea
 2016 –  Telenet-Fidea
 2017 –  Telenet-Fidea Lions
 2018 –  Telenet-Fidea Lions
 2019 –  Telenet-Baloise Lions
 2020 –  Telenet-Baloise Lions
2021 -   Baloise-Trek Lions

Externe link 
Website van Toon en Thijs Aerts

Belgisch veldrijder
Belgisch wielrenner